Daber ist die deutsche Bezeichnung von Orten in Polen:

 in der Woiwodschaft Pommern:
 Dobra (Dębnica Kaszubska) (Daber, Kreis Stolp/Pommern)

 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Dobra (Police) (früher Dobra Szczecińska) (Daber, Kreis Randow bzw. Ueckermünde/Pommern)
 Dobra (Łobez) (früher Dobra Nowogardzka) (Daber, Kreis Naugard/Pommern)

Daber ist der Familienname folgender Personen:
 Rudolf Daber (* 1929), deutscher Paläontologe und Geologe